«Моя старушка» () — художественный фильм режиссёра , экранизация одноимённой пьесы.

Сюжет 
Матиас, получил наследство от своего отца, отправляется из Нью-Йорка в Париж, где его ожидает квартира в центре города.

Однако, обнаруживает, что в квартире живёт 92-летняя Матильда с дочерью Хлои — квартира продана по системе  — французская система для покупки квартир, по условиям которой купивший содержит владельца до конца жизни, выплачивая пожизненную ренту в размере 2400 евро в месяц. Для Матиаса, который на мели и собирался быстро разжиться деньгами от продажи недвижимости, — это полная неожиданность.

Оставшись без денег и без возможности реализовать задуманное, Матиас остаётся в собственном доме на правах постояльца. Для того чтобы оплатить своё проживание, он продаёт мебель из квартиры, а с потенциального квартирного покупателя получает предоплату.

Общение с жителями квартиры открывает новые факты о его отце, у которого был длительный роман с Матильдой уже в то время, когда оба были женаты. Между Матиасом и Хлои возникает роман, в результате которого отклоняется денежное предложение по продаже квартиры, а Матильда рекомендует продать квартиру по системе viager и не беспокоиться о денежном содержании.

В ролях 
 Мэгги Смит — Матильда Жирар
 Кевин Клайн — Матиас (Джим) Голд
 Кристин Скотт Томас — Хлои Жерар
 Доминик Пинон — Огюст Лефевр
 Стефан Фрейсс — Франсуа Рой
 Ноэми Львовски — Флоренс Горовиц, доктор
  — Филипп
 Майкл Бурстин — раввин на велосипеде
 Рафаэль Мутье — женщина на велосипеде
 Эли Важеман — человек у ворот
 Sophie Touitou — оперная певица
 Кристиан Раут — мебельный старьёвщик
 Дэльфин Лэнсон — уборщица

Примечания

Ссылки 
  
  
 
 

Экранизации пьес
Фильмы-мелодрамы США
Фильмы США 2014 года
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-драмы Франции
Кинокомедии США
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии Франции
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Франции